Microcyclops paludicola – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1959 roku na podstawie prac naukowych biologa Hansa-Volkmara Herbsta.

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1959 roku